Села:
 Завадинці — Хмельницька область, Городоцький район
 Завадинці — Хмельницька область, Ізяславський район